9-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2021 года проходил с 21 по 25 апреля 2021 года на арене «St. Jakobshalle» в швейцарском городе Базель под эгидой UEG. На соревнованиях были разыграны 12 комплектов медалей (7 у мужчин и 5 у женщин).

По традиции, на чемпионатах Европы, проводимых в нечётные годы, награды разыгрываются только в личных видах программы — в многоборье и на отдельных снарядах. Швейцария в пятый раз приняла чемпионат континента, при этом Базель впервые был выбран местом проведения турнира. Соревнования носили статус отборочных на Олимпийские игры 2020 года в Токио: спортсмены, занявшие первые два места в квалификационном раунде абсолютного первенства, заработали именные лицензии или принесли своей стране дополнительные квоты, в случае если национальная сборная прошла отбор в командном многоборье.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры соревнований

Результаты

Мужчины

Личное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины

Личное многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2021
Спортивная гимнастика